Le mot cagnard peut désigner en français :
Un endroit exposé au soleil, dans le sud-est de la France.
(Marine) : Toile (ou prélart) imperméable, installé sur les bastingages d'un navire (en particulier sur la passerelle de commandement) pour protéger le personnel du vent et des embruns.
Un voyou, à La Réunion
Des arches construites au-dessus des quais naturels de la Seine servant de fondations au quai de Gesvres, à l'ancien Hôtel-Dieu de Paris (cagnards de l'Hôtel-Dieu) et au quai Saint-Michel (cagnard de la Bouclerie), qui recevait autrefois des gueux et mendiants et furent fermées au , mais notamment réutilisées en 1921-1926 lors de la construction de la ligne 7 du métro de Paris, qui en conserve des vestiges dans sa station Châtelet.
 Une rue et un pont d'Amiens.

En outre, Cagnard est un patronyme porté par :
André Cagnard (1936-), acteur et cascadeur français ;
Fanny Cagnard (1981-), patineuse artistique française.